Tasiusannguaq bezeichnet:
 Tasiusannguaq (Bucht, bei Nivaaq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Upernavissuaq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Aalatsiviup Saqqaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Ataneq, östlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Ataneq, westlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Ikkattukujooq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Nuersorfik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Maniitsoq, östlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Maniitsoq, westlich) (auch Kangerlussua), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Akulleq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Igaasaq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Imartuneq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Sisimiut, nördlich), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasiusannguaq (Bucht, Sisimiut, südlich), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland